Crush (bebida)
 Crush (cantor)
 Crush (canção de David Archuleta)
 Crush (canção de Mandy Moore)
 Crush (filme de 2013)
 Crush (filme de 2022)
 Crush (álbum de 2NE1)
 Crush (álbum de Bon Jovi)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música